In geometria con icositetraedro si può intendere a varie forme poliedriche:
Icositetraedro trapezoidale
Icositetraedro pentagonale